Gensler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gensler (1866–1944), „Destillateur“, Gärtnereibesitzer und Gemeindevertreter im Berliner Vorort Friedrichsberg, Lichtenberg, Wilhelmsberg. Namensgeber der Genslerstraße
 Art Gensler (1935–2021), US-amerikanischer Architekt
 Gary Gensler (* 1957), amerikanischer Politiker
 Günther Gensler (1803–1884), deutscher Maler
 Jacob Gensler (1808–1845), deutscher Maler
 Johann Kaspar Gensler  (1767–1821), deutscher Rechtswissenschaftler
 Martin Gensler (1811–1881), deutscher Maler

Siehe auch:
 Genßler
 M. Arthur Gensler Jr. & Associates, Inc, Architekten Assoziation